Битва за Саур-Могилу (1943)
 Битва за Саур-Могилу (2014)